Eyes (album), een muziekalbum uit 1976 van Tony Joe White
 Eyes (band), 
 Eyes (single), een single uit 1985 van Donna Summer
 Eyes (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2005